Эйден Старр (, настоящее имя - Энни Дюсенбери (), ) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась 27 августа 1979 года в Нью-Милфорде (Нью-Джерси, США). Настоящее имя — Энни Дюсенбери.

Дебютировала в порнобизнесе в 2002 году, в возрасте около 23 лет. Снималась для многих студий, в том числе: Zero Tolerance, Girlfriends Films, Elegant Angel, Evil Angel, Jules Jordan Video, Kink.com, Vivid Entertainment, Wicked Pictures и других.

В 2009 году получила AVN Awards в номинации «лучшая лесбийская сцена втроём» за фильм Belladonna's Girl Train.

В 2018 году включена в Зал славы AVN.

По данным на 2018 год, снялась более чем в 740 фильмах и срежиссировала 76 картин.

Награды и номинации

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Члены Зала славы AVN
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Порнорежиссёры США